Тягун Григорій Васильович — заслужений працівник соціальної сфери України

Тягун — селище, Зоринський район, Алтайський край
 Тягун — село, Китмановський район, Алтайський край

Тягун — село, Іллінецька громада, Іллінецький район, Вінницька область

Примітки